71-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам региона Романдия в Швейцарии. Гонка состояла из 6 этапов (включая пролог) и проводилась с 25 по 30 апреля 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал австралийский велогонщик Ричи Порт из команды .

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы пригласили 1 профессиональную континентальную команду. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 152 спортсмена. Прошлогодний победитель, колумбиец Наиро Кинтана, в гонке не участвовал.

Маршрут 
Маршрут гонки был анонсирован 10 декабря 2016 года. Второй этап был сокращён из-за плохих погодных условий (снега): вместо первоначально запланированных 160.7 км, гонщики преодолели 136.5 км.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2 
Победителем этапа стал швейцарец Штефан Кюнг из . Он отобрался в отрыв дня, в который уехали помимо него ещё три гонщика — украинец Андрей Гривко () и бельгийские гонщики Сандер Арме () и Фредерик Вёшлен (). За 20 км до финиша из отрыва выпал Арме. За 4 км до финиша атаковал Андрей Гривко, за ним сумел уехать Штефан Кюнг, а Фредерик Вёшлен не сумел закрыть просвет. За километр до финиша у Кюнга и Гривко в запасе было 47 секунд. Украинец не сумел обойти Кюнга, ускорившегося перед финишем, и финишировал вторым, а швейцарский гонщик взял вторую в карьере победу на этапе Тура Романдии.

Этап 3

Этап 4 
За 20 км до финиша на подъёме 1-й категории атаковал британец Саймон Йейтс из . Ему удалось оторваться от пелотона и постепенно добрать гонщиков отрыва дня. На финальном подъёме 1-й категории Йейтса добрал Ричи Порт (), атаковавший за 4.5 км до финиша. Оба гонщика набрали около полуминуты преимущества над атаковавшим из пелотона и пытавшимся их догнать Эмануэлем Бухманном (). В итоге Порт и Йейтс разыграли финиш, где молодой британец оказался быстрее и первым пересёк финишную черту. Победа позволила ему возглавить общий зачёт гонки.

Этап 5 
Победу на этапе одержал 27-летний словенский гонщик Примож Роглич из . «Разделку» протяжённостью 17.88 км чемпион Словении 2016 года в индивидуальной гонке проехал за 24 мин. 58 сек. со средней скоростью 42.969 км/ч. На вершине промежуточной отсечки он уступал Ричи Порту 19 секунд, но в итоге на финише опередил австралийского гонщика из  на 8 секунд и занял 3-е место в итоговой генеральной классификации. Хотя Порт стал вторым, но он опередил лидера общего зачёта гонки Саймона Йейтса (), который показал на этапе 12-е время, на 45 секунд, что позволило ему стать победителем Тура Романдии 2017. Йейтс стал серебряным призёром..

Лидеры классификаций 
На Туре Романдии 2017 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путём суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трёх местах на всех этапах, кроме пролога и этапа 5 (индивидуальных гонок): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-15 на этапах 1-4 и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Майка с чёрным, синим и розовым цветами присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъёмов в числе первых. Каждому подъёму на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая или третья. Чем выше категория подъёма, тем больше очков на нём разыгрывалось. На подъёмах первой категории, вершина которых совпадала с финишем этапа, очки удваивались.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 24-х лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующем этапе он отмечался красным номером.

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 10 очков за каждый этап

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Тур Романдии
Мировой тур UCI 2017